Silovs est un patronyme porté par les personnalités lettones suivantes : 
 Haralds Silovs : patineur de vitesse né en 1986
 Juris Silovs : athlète (1950-2018) qui a concouru sous les couleurs soviétiques
 Juris Silovs : coureur cycliste né en 1973

Homonymie de patronyme